Медицинская элементология (от  — первоначальное вещество и  — учение) (син. Биоэлементная медицина) — раздел биоэлементологии — научно-практическое направление, изучающее состав, содержание, связи и взаимодействие биоэлементов в организме человека в норме и при патологических состояниях.

Предмет 
 Изучение закономерностей содержания и распределения химических элементов в организме человека, в его различных системах, органах, тканях, жидкостях, клетках, субклеточных структурах и биологических молекулах, в условиях постоянного контакта и обмена со средой обитания, с учётом пола, национальности, расы, профессии, социального статуса, бытовых традиций и вредных привычек индивида;

 Определение роли и степени участия химических элементов в строительстве и нормальном функционировании организма на всех уровнях его организации в периоды зарождения, формирования, зрелости и инволюции организма, в условиях постоянного контакта и обмена со средой обитания;

 Исследование сдвигов в содержании химических элементов в организме на всех уровнях его организации при изменении условий в среде обитания, экстремальных нагрузках и внешних воздействиях, а также при различных патологических состояниях.

Задачи 
Разработка способов профилактики нарушений биоэлементного состава организма человека и их коррекции при развившихся патологических состояниях.

Практические направления 
 Биоэлементопрофилактика — раздел медицинской элементологии, разрабатывающий способы предупреждения дефицита биоэлементов в организме путем их усиленного введения с функциональными продуктами питания, БАД и лекарствами, а также с помощью методов профилактической коррекции биоэлементного обмена (напр., предупреждение дефицита кальция при беременности, дефицита магния при стрессовых ситуациях).

 Биоэлементотерапия — раздел медицинской элементологии, разрабатывающий способы лечения биоэлементозов путем целенаправленного использования средств, содержащих в повышенных количествах необходимые биоэлементы (в т.ч., - функциональные продукты питания, БАД, лекарственные препараты), а также средств, целенаправленно влияющих на обмен отдельных биоэлементов, с целью восстановления биоэлементного состава организма (напр., введение йода при йод-дефицитных состояниях).

Примечания

Литература 
 Авцын А.П., Жаворонков А.А., Риш М.А., Строчкова Л.С. Микроэлементозы человека: этиология, классификация, органопатология  – М.: Медицина, 1991. – 496 с.
 Радыш И. В. , СкальныйА. В. Введение в медицинскую элементологию: учебное пособие /  – Москва: Российский ун-т дружбы народов, 2015. – 198 с., ISBN 978-5-209-06691-0
 Скальный А. В., Скальная М. Г., Киричук А. А. Медицинская элементология: учебное пособие – Москва: Российский ун-т дружбы народов, 2018. – 222 с. ISBN 978-5-209-08997-1
 Шафран Л.М, Медицинская элементология: новое направление, новая парадигма //«Микроэлементы в медицине», том 20, номер 4, 2019, С. 63-68, ISSN: 1607-9957, eISSN: 2413-6174
Зайчик В.Е., Агаджанян Н.А. Некоторые методологические вопросы медицинской элементологии // Вестник восстановительной медицины. 2004. № 3 (9). С. 19-23.
Грабеклис А.Р. От медицинской элементологии к биоэлементологии - путь научной школы А.В. Скального // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2012. № 6. С. 3-4.

Ссылки 
 Bioelementology as an interdisciplinary integrative approach in life sciences: terminology, classification, perspectives. US National Library of Medicine, National Institutes of Health
 БИОЭЛЕМЕНТОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ Оренбургский государственный университет, Оренбург 2005

Питание
Гигиена
Биохимия
Здравоохранение
Токсикология